Helix (achtbaan), een onderdeel van een achtbaan
 Helix (Liseberg), achtbaan in Liseberg
 Helix (automerk), een sportwagenmerk
 Helix (band), een Canadese Classic Rock band
 Helix (fitness), een cardioapparaat met een laterale beweging
 Helix (genetische centra), klinisch genetisch patiëntenregistratiesysteem
 Helix (geslacht), een geslacht slakken in de familie Helicidae, waartoe onder andere de wijngaardslak (Helix pomatia) behoort
 Helix (oor), de bovenste rand van het oor
 Helix (Oregon), plaats in de Verenigde Staten
 Helix (televisieserie), televisieserie uitgezonden op Syfy
 Helix (wiskunde) en dubbele helix, een schroeflijn
 Helix DNA, een opensourcemediaframework
 Helixnevel, een planetaire nevel
 Helix (album van Amaranthe), muziekalbum uit 2018